

Галкіни — присілок, Котельницький район, Кіровська область
 Галкіни — присілок, Шабалінський район, Кіровська область